23 Skidoo — британская рок-группа, образовавшаяся в 1979 году в Лондоне, Англия, и исполнявшая экспериментальный постпанк с элементами индастриал. 23 Skidoo, которых критики часто сравнивали с Cabaret Voltaire (в какой-то момент обе группы даже рассматривали возможность объединить составы), в отличие от последних, отдавали предпочтение импровизациям свободных форм, нередко насыщенным этническими мотивами и ритмическими рисунками.

История группы 
23 Skidoo были образованы в Лондоне в 1979 году; в первый состав вошли Джонни Тёрнбулл (не только музыкант, но и специалист по восточным единоборствам), Фриц Кэтлин () и Сэм Миллз (); позже к ним присоединились Том Хеслоп () и Алекс Тёрнбулл, брат Джонни. Название коллективу дала загадочная сленговая фраза, получившая распространение в 1920-х годах (означавшая «убраться быстро») и часто использовавшаяся в произведениях Алистера Кроули и Уильяма Берроуза.

В 1980 году группа выпустила дебютный сингл «Ethics». Вторым стал «Western Works», композиция Cabaret Voltaire, записанная при участии Дженезиса Пи-Орриджа. В 1982 году последовали мини-альбом Seven Songs и Tearing Up the Plans EP, вышедшие на Fetish Records. Второй из них записывался без участия братьев Тёрнбуллов, отправившихся в Индонезию. После ухода Миллза и Хеслопа, их заменил басист Скетч (Дэвид «Скетч» Мартин) из Linx. Альбомы The Culling Is Coming (1983) и Urban Gamelan (1984) во многом озадачили британских критиков, воспринимавших индастриал как нечто оглушительно-громкое (в духе Test Dept.). В 1984 году 23 Skidoo формально распались, но продолжали записываться. Квартет — при участии Кэтлина — сформировал и собственный рекорд-лейбл Ronin Records в 1989 году. В 1990-х годах группа не выпускала нового материала, лишь компиляции и ремиксы (не считая рекламных джинглов).

В 2000 году на Virgin Records вышел новый альбом 23 Skidoo, к участию в котором были приглашены Фарао Сандерс и Roots Manuva. За ним последовала сингловая компиляция The Gospel Comes To New Guinea (2002). В 2003 году о распаде группы было объявлено официально.

Дискография 
 Студийные альбомы
  Seven Songs   (1982, Fetish, #1 UK Indie Charts)
  The Culling Is Coming  (1983) (#8)
  Urban Gamelan  - (1984, Illuminated, #1)
  Just Like Everybody  (1987, Bleeding Chin, #29)
  The Culling Is Coming  LP & CD (1983, Operation Twilight)
  23 Skidoo - 2xLP & CD  (2000)
  Just Like Everybody Part Two  CD  (2002)

Примечания

Литература

Ссылки 
 www.aalto.co.uk. — Фэн-сайт 23 Skidoo.
 www.discogs.com. Полная дискография группы.
 www.enotes.com. — История группы на Enotes
 www.ltmrecordings.com. — История группы на www.ltmrecordings.com.

Индастриал-группы Великобритании
Группы постпанка из Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2003 году
Исполнители Virgin Records